mari nyelv
 mari nép
 Mariföld
 Mari – Türkmenisztán egy régiója
 
egyéb
Mari, keresztnév
Mári, ókori mezopotámiai város